Ко́ллинз, Ко́ллинс () — многозначное понятие

Фамилия

А 
 Коллинз, Айлин Мари (род. 1956) — американский астронавт, первая женщина — командир шаттла.
 Коллинз, Альберт (1932—1993) — американский блюзовый гитарист.
 Коллинз, Аллен — американский зоолог, специалист по систематике стрекающих и губок.
 Коллинз, Аукей (1974—2016) — американский моджахед.

Б 
 Коллинз, Бабаджиде (род. 1988) — нигерийский футболист.
 Коллинз, Бад (1929—2016) — американский журналист.
 Коллинс, Бен (род. 1973) — бывший инженер НАСА, IT специалист.
 Коллинз, Бобби (1931—2014) — шотландский футболист и футбольный тренер.

В 
 Коллинз, Винсент (род. 1944) — американский режиссёр и мультипликатор.

Г 
 Коллинз, Генри (род. 1977) — австралийский боксёр.
 Коллинз, Гэри (1938—2012) — американский актёр и телеведущий.

Д 
 Коллинз, Даниэль (род. 1993) — американская теннисистка.
 Коллинз, Джамилу (род. 1994) — нигерийский футболист.
 Коллинз, Джаррон (род. 1978) — американский баскетболист, брат-близнец Джейсона Коллинза.
 
 Коллинз, Джейсон (род. 1978) — американский баскетболист, брат-близнец Джаррона Коллинза
 Коллинз, Джеки (1937—2015) — британская и американская писательница.
 Коллинз, Джесс (1923—2004) — американский художник.
 Коллинз, Джесси (род. 1983) — американская актриса.
 Коллинз, Джессика (род. 1971) — американская телевизионная актриса.
 Коллинз, Джим (род. 1958) — американский бизнес-консультант, писатель, исследователь.
 Коллинз, Джимми (1870—1943) — американский бейсболист.
 Коллинз, Джоан (род. 1933) — английская актриса, обладательница премии «Золотой глобус»
 
 Коллинз, Джуди (род. 1939) — американская фолк- и поп-певица.
 Коллинз, Джудит (род. 1959) — новозеландский юрист, политик, министр.
 Коллинз, Дин (род. 1990) — американский актёр.
 Коллинз, Дуглас (род. 1951) — американский баскетболист.
 Коллинз, Дуэйн (род. 1988) — американский баскетболист.
 
 Коллинз, Дэниел (род. 1970) — австралийский гребец-байдарочник.

З 
 Коллинз, Зак (род. 1997) — американский баскетболист.

К 
 Коллинз, К. К. — канадский актёр.
 Коллинз, Карина (род. 1967) — американская порноактриса и режиссёр.
 Коллинз, Карли Скотт (род. 1999) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
 Коллинз, Ким (род. 1976) — легкоатлет из Сент-Китс и Невис, бегун на спринтерские дистанции.
 Коллинз, Клифтон (младший) (род. 1970) — американский актёр.
 Коллинс, Кора Сью (род. 1927) — бывшая американская детская актриса.
Коллинз, Крис (род. 1960) — гренадский и американский боксёр.
 Коллинз, Кристин (род. 1969) — американская гребчиха.

Л 
 Коллинз, Ларри (1929—2005) — американский писатель.
 Коллинз, Лили (род. 1989) — американская актриса.
 Коллинз, Линн (род. 1979) — американская актриса.

М 
 
 Коллинз, Марди (род. 1984) — американский баскетболист.
 Коллинз, Мел (род. 1947) — британский саксофонист и флейтист, сессионный музыкант.
 Коллинз, Миша (род. 1974) — американский актёр, продюсер.
 Коллинз, Мортимер (1827—1876) — британский поэт и писатель.
 Коллинз, Мэй (1903—1955) — американская актриса театра и немого кино.
 Коллинз, Мэйбл (1851—1927) — теософист, автор более 46 книг.

Н 
 Коллинз, Наташа (1976—2008) — английская актриса и фотомодель.
 Коллинз, Нейтан (род. 2001) — ирландский футболист.

П 
 Коллинз, Петра (род. 1992) — канадская художница, модель фотограф, модельер и режиссёр.
 Коллинз, Питер (1931—1958) — британский автогонщик.
 Коллинз, Полин (род. 1940) — британская актриса.
 Коллинз, Полли (1808—1884) — американская художница.

Р 
 Коллинз, Рэй (1936—2012) — музыкант, вокалист группы The Mothers of Invention.
 Коллинз, Рэй (актёр) (1889—1965) — американский актёр театра, радио, кино и телевидения.
 Коллинз, Рэндалл (род. 1941) — социолог, известен тем, что предсказал распад Советского Союза.

С 
 Коллинз, Сесил (1908—1989) — английский художник.
 Коллинз, Стивен (род. 1947) — американский актёр.
 Коллинз, Сьюзан (род. 1952) — американский политик, сенатор США от штата Мэн, член Республиканской партии.
 Коллинз, Сьюзен (род. 1962) — американская писательница.
 Коллинз, Сэмюэл (1619—1670) — английский доктор, был с 1659 по 1666 год врачом русского царя Алексея Михайловича.
 Коллинс, Сэмюэл (род. 1982) — ирландский шахматист, международный мастер (2004).

Т 
 Коллинз, Томас Кристофер (род. 1947) — католический архиепископ Торонто.

У 
 Коллинз, Уилки (1824—1889) — британский писатель, драматург.
 Коллинз, Уилмот (род. 1963) — американский политик.

Ф 
 Коллинз, Фил (род. 1951) — музыкант, вокалист и барабанщик группы «Genesis».
 Коллинз, Фил (род. 1970) — британский художник и режиссёр.
 Коллинз, Фингин (род. 1977) — ирландский пианист.
 Коллинз, Френсис (род. 1950) — американский генетик, ставший известным как руководитель проекта по расшифровке генома человека.

Ч 
 Коллинз, Чарльз Олстон (1828—1873) — британский художник.

Ш 
 Коллинз, Шон (род. 1983) — американский хоккеист.
 Коллинз, Шон (род. 1988) — канадский хоккеист.

Э 
 Коллинз, Эдвин (род. 1959) — шотландский музыкант из города Эдинбург.
 Коллинс, Эдуард Давыдович (1791—1840) — российский математик, академик.
 Коллинз, Энди (род. 1961) — британский кинооператор.
 Коллинз, Энтони (1676—1729) — английский философ.

Я 
 Коллинз, Якоб (род. 1964) — американский живописец, представитель реалистической живописи.

Топоним 
 Коллинс (тауншип, Миннесота)
  — река в Теннесси, США.

Другие значения 
 Коллинз — лунный кратер.
 Коллинз — род высокого стакана.
 «Майкл Коллинз» (1996) — фильм об ирландском революционере и политике Майкле Джоне Коллинзе.
 Подводные лодки типа «Коллинз» — серия австралийских дизель-электрических подводных лодок ()

См. также 
 Коллинсон
 Коллингс

Примечания